Monument d'Adam Mickiewicz (Cracovie)
 Monument d'Adam Mickiewicz (Paris)